Higher Ground může znamenat:
 Higher Ground (film) – americký film z roku 2011
 Cesta vzhůru (anglicky Higher Ground) – americko-kanadský televizní seriál z roku 2000
 Higher Ground (album Barbry Streisand) – album americké zpěvačky a herečky Barbry Streisand z roku 1997
 Higher Ground (píseň Red Hot Chili Peppers) – píseň z alba Mother's Milk hudební skupiny Red Hot Chili Peppers z roku 1989
 Higher Ground (píseň Stevieho Wondera) – píseň Stevieho Wondera
 Higher Ground Records – hudební vydavatelství vlastněné Sony Music